Schnee von gestern steht für:
 Die Redewendung Schnee von gestern
 Schnee von Gestern (2000), französischer Spielfilm von Orso Miret
 Schnee von Gestern (2013), deutsch-israelischer Dokumentarfilm von Yael Reuveny
 Schnee von gestern (Michael Würfel), einen Dokumentarfilm von Michael Würfel aus dem Jahr 2008
 Schnee von gestern (Oppermann, Grote), einen Dokumentarfilm von Claus Oppermann und Gerald Grote aus dem Jahr 2008

Siehe auch: